Malcata (Sabugal) — freguesia portuguesa do concelho do Sabugal
 Serra da Malcata — uma serra portuguesa
 Reserva Natural da Serra da Malcata — uma reserva natural situada na serra do mesmo nome
 Lince da Malcata — uma espécie animal que habita nessa serra

Desambiguações de topônimos